Карнота — власна назва.

Топоніми

Карнота (Іспанія)

Карнота (Португалія) — парафія.